Paulenca puede referirse a:

Lugares 
En España
 Paulenca, localidad del municipio de Gádor, en la provincia de Almería.
 Paulenca, localidad del municipio de Guadix, en la provincia de Granada.